Symfonie nr. 1 (Joseph Haydn)
 Symfonie nr. 1 (Michael Haydn)